Husarbron kan avse:

Husarbron – en tidigare bro över Vallgraven i Göteborg, se Rosenlundsbron
Ugglebacksbron – en bro över Husarvikens mynning på Norra Djurgården Stockholm som tidigare hette Husarbron